Медвёдовский сельский округ

Брянская область 

 Медвёдовский сельский административный округ Клинцовского района

Краснодарский край 

 Медвёдовский сельский округ Тимашёвского района